Strigel ist der Familienname:

 einer Familie der Memminger Schule in der Spätgotik, siehe Strigel (Künstlerfamilie) – dort auch zur Genealogie
und folgender Personen:
Adolf Strigel (1877–1954), deutscher Geologe
Bernhard Strigel (~1460–1528), deutscher Maler
Claus Strigel (* vor 1500, † nach 1500), Maler der Spätgotik
Claus Strigel (Filmemacher) (* 1955), deutscher Filmemacher, Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Kameramann
Daniel Strigel (* 1975), deutscher Fechter 
Eugen Strigel (* 1949), deutscher Fußballschiedsrichter

Ivo Strigel (auch Yvo Strigel; 1430–1516), deutscher Bildhauer
Michael Strigel (* um 1445, † um 1519), deutscher Maler
Viktorin Strigel (1514–1569), lutherischer Theologe und Reformator

Siehe auch:
 Strigel-Museum, Museum für Kunst, Kultur und Geschichte im Antonierhaus im oberschwäbischen Memmingen in Bayern
 Strigl, Striegel